Abbondio Cavadini (1846-1910), prêtre jésuite italien ;
 Auguste Cavadini (1865-?), tireur français ;
 Cathy Cavadini (née en 1961), actrice américaine ;
 Jean Cavadini (1936-2013), personnalité politique suisse.